Das Campionati Internazionali di Sicilia 2003 war ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. September 2003 in Palermo stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Peking die China Open und in Bangkok die Thailand Open gespielt, die genau wie das Turnier in Palermo zur Kategorie der International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Chilene Fernando González, der dieses Jahr nicht am Turnier teilnahm. Mit Nicolás Massú konnte aber erneut ein Chilene das Turnier für sich entscheiden. Er setzte sich als Erster der Setzliste im Finale gegen Paul-Henri Mathieu (Nr. 5 der Setzliste) in dessen drittem Finale durch. Für Massú war es der zweite Titel der Saison und den dritte Titel der Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Lucas Arnold Ker und Luis Lobo, traten nicht beide an; nur Arnold Ker spielte erneut. Er trat mit Mariano Hood an, mit der er als an 2 platzierte Paarung das Turnier gewann. Das Finale gewannen sie gegen die topgesetzten Tschechen František Čermák und Leoš Friedl, die schon im Vorjahr das Finale verloren hatten. Für Arnold Ker und Hood war es der dritte gemeinsame Titel. Arnold Ker war das 11. Mal im Doppel erfolgreich, während Hood das 8. Mal einen Titel gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Palermo